Sezon Młodzieżowej Hokejowej Ligi 2022/2023 – czternasty sezon juniorskich rozgrywek MHL o Puchar Charłamowa.

Uczestnicy 
W porównaniu do poprzedniego sezonu z rozgrywek została wycofana łotewska drużyna HK Rīga, a do edycji przyjęto Krasnojarskie Rysi Krasnojarsk, AKM-Junior i SKA-Karelija (obie przeniesione z NMHL) oraz białoruski Dynama-Szynnik Bobrujsk.

Wobec tych zmiany liczba uczestników zwiększyła się z 34 do 37. W Konferencji Zachód ulokowano 19 ekip, a w Konferencji Wschód 18. Wprowadzono też dywizje do konferencji - analogicznie Złotą i Srebrną.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MHL

Mołodiożnaja Chokkiejnaja Liga
2022 w hokeju na lodzie
2023 w hokeju na lodzie
2022 w Rosji
2023 w Rosji